Revelstoke (Brits-Columbia), plaats in Canada
Revelstoke (Devon), plaats in Engeland